

Persone
 sant'Isacco di Pečerska – monaco ortodosso dell'XI secolo (14 febbraio)
 sant'Isacco il Patriarca – patriarca biblico (25 marzo)
 sant'Isacco – martire in Armenia con Hamazasp (8 aprile)
 sant'Isacco da Monteluco – monaco (11 aprile)
 sant'Isacco con Bohtiso e Simeone – martiri in Persia (15 maggio)
 sant'Isacco di Dalmazia – santo bizantino del IV secolo (30 maggio)
 sant'Isacco di Cordova – monaco e martire (3 giugno) 
 sant'Isacco – vescovo in Armenia (8 settembre)
 sant'Isacco Jogues – sacerdote e martire in Canada (18 ottobre)
 sant'Isacco – con Benedetto, Giovanni, Matteo e Cristiano monaci, protomartiri della Polonia (12 novembre)

Luoghi
 cattedrale di Sant'Isacco – sita a San Pietroburgo
 piazza Sant'Isacco – piazza di San Pietroburgo